De Wereldkampioenschappen darten (of WDF World Cup) is een dartstoernooi georganiseerd door de World Darts Federation. Het toernooi werd gehouden van 27 oktober 2015 tot en met 31 oktober 2015 in Kemer, Turkije.

Deelnemende landen
Er namen 36 landen deel aan de WDF World Cup 2015.

Heren teams

Laatste 16 tot finale

Heren individueel

Laatste 32 tot finale

note: John Michael uit Griekenland werd gediskwalificeerd door de WDF, omdat Michael zich had geplaatst voor de PDC World Darts Championship 2016.

Vrouwen teams

Laatste 16 tot finale

Vrouwen individueel

Kwartfinale tot finale

Externe link
 WDF Officiële Website

2015
Darts in 2015
Wereldkampioenschap in Turkije
Sport in Antalya